Головино́ — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Головино (позже Головиновка) — прежнее название села Гейдарабад Саатлинского района.

Россия 
Белгородская область
 Головино — село в Белгородском районе.

Владимирская область
 Головино — деревня в Вязниковском районе.
 Головино — деревня в Киржачском районе.
 Головино — деревня в Петушинском районе.
 Головино — деревня в Селивановском районе.
 Головино — деревня в Собинском районе Владимирской области, входит в состав Березниковского сельского поселения.
 Головино — посёлок в Судогодском районе.

Еврейская автономная область
 Головино — село в Биробиджанском районе.

Ивановская область
 Головино — деревня в Фурмановском районе.

Калужская область
 Головино — деревня в Дзержинском районе.
 Головино — деревня в Мещовском районе.
 Головино — деревня в Тарусском районе.

Кировская область
 Головино — деревня в Афанасьевском районе.
 Головино — деревня в Подосиновском районе.
 Головино — деревня в Тужинском районе.

Костромская область
 Головино — деревня в Галичском районе.
 Головино — деревня в Пыщугском районе.
 Головино — деревня в Чухломском районе.
 Головино — село в Шарьинском районе.
 Головино — деревня в Шарьинском районе.

Марий Эл
 Головино — деревня в Медведевском районе.

Москва
 Головино — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.

Московская область
 Головино — деревня в Дмитровском районе.
 Головино — деревня в Истринском районе.
 Головино — деревня в сельском поселении Бородинское Можайского района.
 Головино — деревня в сельском поселении Юрловском Можайского района.
 Головино — деревня в Раменском районе.
 Головино — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область
 Головино — деревня в Городецком районе.
 Головино — деревня в Чкаловском районе.

Орловская область
 Головино — деревня в Урицком районе.

Псковская область
 Головино — деревня в Дновском районе.

Свердловская область
 Головино — деревня в Артинском городском округе.

Смоленская область
 Головино — деревня в Новодугинском районе.

Тамбовская область
 Головино — деревня в Сосновском районе.

Тверская область
 Головино — деревня в Зубцовском районе.
 Головино — деревня в Калининском районе.
 Головино — деревня в Кимрском районе.
 Головино — деревня в Конаковском районе.
 Головино — деревня в Спировском районе.

Тульская область
 Головино — деревня в Дубенском районе.

Ульяновская область
 Головино — село в Николаевском районе.

Ярославская область
 Головино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Головино — деревня в Переславском районе.
 Головино — деревня в Рыбинском районе.
 Головино — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Головино — посёлок городского типа в Черняховском районе Житомирской области

См. также 
 Головин
 Головина
 Головинка
 Головинская
 Головинский
 Головинское